Это полный медальный зачёт летних Олимпийских игр 1900, упорядоченный по количеству золотых медалей.

На Играх вручались только серебряные медали за первые места и бронзовые за вторые. Обладатели третьих мест не награждались, однако позже МОК условно распределил бронзовые медали по странам. Многим спортсменам вообще не вручались медали — они получали кубки и другие подобные призы.

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Париж 1900 - Медальный зачёт

Летние Олимпийские игры 1900
Итоги летних Олимпийских игр